No Man’s Heath – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 No Man’s Heath – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)